Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Meredith McGrath che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Larisa Neiland 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Larisa Neiland (finale)

 Laura Golarsa /  Jana Novotná (semifinali)
 Katerina Maleeva /  Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1994